El Coll de Santa Margarida és una collada situada a 606 m alt dels contraforts nord-orientals del Massís del Canigó, en el terme comunal de Casafabre, de la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat al centre de la comuna, al bell mig de la Serra, la carena central de Casafabre. En el coll hi ha l'Oratori de Santa Margarida. Hi passa la carretera D - 72 i separa les dues valls en què s'estén el terme comunal de Casafabre: la meitat oriental de la vall del Gimenell i l'occidental de la del Bolès. Pren el nom de l'oratori que hi ha a prop del coll, en el seu vessant nord, dedicat a santa Margarida.

Bibliografia

Referències 

Santa Margarida